Верентсу́з () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Альткирш, кантон Альткирш. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Феррет (округ Альткирш).

Площадь коммуны — 4,5 км², население — 586 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 578 человек (2012), плотность населения — 128,4 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 574 человека, а в 2012 году — 578 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 377 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 303 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности 80,4 %, в 1999 году — 74,3 %). Из 303 активных трудоспособных жителей работал 281 человек (149 мужчин и 132 женщины), 22 числились безработными (6 мужчин и 16 женщин). Среди 74 трудоспособных неактивных граждан 23 были учениками либо студентами, 24 — пенсионерами, а ещё 27 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 244 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 571,5 человек. При этом медиана доходов составила 30184 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки